Национальный парк Норт-Йорк-Мурс () — национальный парк в графстве Норт-Йоркшир, на северо-востоке Англии, основанный в 1952 году. На его территории расположены одни из крупнейших вересковых болот Великобритании. В пределах парка проживают 23.380 человек.

С юга на север парк пересекают четыре дороги: A171, A169, A170 и B1257. Также по его территории проходит железнодорожная линия  и историческая железная дорога , где используются паровозы.

Парк представляет собой заболоченное плато, пересекаемое долинами, где расположены леса и поля. Крупнейшая из этих долин - Эскдейл, где протекает река Эск. Леса покрывают 22% площади парка.

В парке представлены в основном породы Юрского периода - известняк, песчаник и глина.

Со средневековья и до 19 века здесь добывали железную руду, с 18 до начала 20 века - также низкокачественный уголь. Сегодня экономика региона зависит от туризма и сельского хозяйства.

Климат 
Климат региона мягкий, характерный для Англии.

См. также 
 Касл-Ховард
 Замок Хелмсли

Примечания 

Национальные парки Великобритании
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1952 году
Появились в 1952 году в Великобритании